La cuarta temporada de la versión brasileño de The Voice Brasil se estrenó el 5 de octubre de 2015 por TV Globo y finalizó el 25 de diciembre de 2015. Los presentadores de esta edición fueron Tiago Leifert y Daniele Suzuki y los jueces fueron Lulu Santos, Carlinhos Brown, Claudia Leitte y Michel Teló.

Entrenadores

Equipos 
Referencias

Etapas 
Para este concurso de canto se manejan tres importantes etapas con las cuales se busca y formando y puliendo la que será la mejor voz del país

Simbología
  – Entrenador pulsa el botón "QUIERO TU VOZ"
  – Artista eliminado porque ningún entrenador pulsó el botón "QUIERO TU VOZ"
  – Artista es elegido para unirse al equipo de este entrenador
  – Artista elige al equipo de este entrenador

Etapa 1: Audiciones a ciegas

Episodio 1 
El primer episodio de audiciones a ciegas fue estrenado y emitido el 1 de octubre de 2015.

 En orden de actuación

Episodio 2 
El segundo episodio de audiciones a ciegas fue estrenado y emitido el 8 de octubre de 2015.

 En orden de actuación

Episodio 3 
El tercer episodio de audiciones a ciegas fue estrenado y emitido el 15 de octubre de 2015.

 En orden de actuación

Episodio 4 
El cuarto episodio de audiciones a ciegas fue estrenado y emitido el 22 de octubre de 2015.

 En orden de actuación

Episodio 5 
El quinto episodio de audiciones a ciegas fue estrenado y emitido el 29 de octubre de 2015.

 En orden de actuación

Etapa 2: Las batallas 
Durante Las batallas, cada entrenador es apoyado por una estrella invitada, que ayudará a los competidores del equipo en el que está asociado en la preparación de los retos.

Programa 6 
El sexto programa, esta vez de las batallas fue estrenado y emitido el 5 de noviembre de 2015.

Programa 7 
El séptimo programa, esta vez de las batallas fue estrenado y emitido el 11 de noviembre de 2015.

Etapa 3: Ronda de Fuego 
En esta etapa cada entrenador debe elegir de sus ocho artistas a cuatro para que avancen directamente a la siguiente fase, en cambio los otros cuatro artistas tendrán que competir por los 2 restantes cupos que quedan en cada equipo, en cada equipo habrá un participante salvado por el voto del público y otro por su mismo entrenador.

Programa 8 
El octavo programa, esta vez de ronda de fuego fue estrenado y emitido el 18 de noviembre de 2015.

Etapa 4: Shows en Vivo

Programa 9 
El noveno programa, esta vez de shows en vivo fue estrenado y emitido el 26 de noviembre de 2015.

Programa 10 
El décimo programa, esta vez de shows en vivo fue estrenado y emitido el 3 de diciembre de 2015.

Programa 11 
El undécimo programa, esta vez de shows en vivo fue estrenado y emitido el 10 de diciembre de 2015.

Semifinal 
La semifinal fue estrenado y emitido el 17 de diciembre de 2015.

Final 
La final fue estrenado y emitido el 24 de diciembre de 2015.

Audiencia

Véase también 
 La Voz Ecuador

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial.
 Facebook oficial.
 Twitter oficial.
 Instagram oficial.

Concursos televisivos de Brasil
Televisión de Brasil en 2015
Programas de televisión iniciados en 2015
Programas de televisión de Brasil
Reality shows de Brasil
Programas de televisión de Rede Globo
The Voice (serie de televisión)